Pierre Vander Linden (1766-1842), Belgisch politicus
Pièrre Léonard Vander Linden (1797-1831), Belgisch entomoloog
Pedro Vander Linden (1804-1860), Belgisch arts
Gérard Vander Linden (1830-1911), Belgisch beeldhouwer
Frank Vander linden (1962-), Belgisch rockzanger

Nederlandse of Vlaamse achternaam